A Copa América de Futsal de 1996 foi a 3ª edição do troféu sob a chancela da FIFA. Todos os jogos foram disputados na cidade de Niterói-RJ, Brasil. 

O Brasil sagrou-se campeão batendo o Uruguai na final por 8 a 1.

Premiação

Ranking final

Ligações externas 
Conmebol 
Ogol

1996